ACG est un codon qui peut signifier :
 thréonine, selon le code génétique.

ACG, sigle composé des trois lettres A, C et G, peut faire référence à :
 American Comics Group, une maison d'édition américaine de comic books active de 1943 à 1967 ;
 Antenne Créole Guyane ;
 , une société américaine de location d'avions ;
 Ashby Computers and Graphics (Limited), un développeur britannique de jeu vidéo.

ACG est une abréviation qui peut signifier :
 autocontrôle de la glycémie, utile aux diabétiques.

Code